Stockholmsutställningen kan syfta på:

 Stockholmsutställningen 1866 - Allmänna konst- och industriutställningen som var förlagd dels till Kungsträdgården, dels till Nationalmuseum.
 Stockholmsutställningen 1897 - förlagd på Lejonslätten på Djurgården, se Allmänna konst- och industriutställningen
 Stockholmsutställningen 1909 - svensk konstindustri och hemslöjd, förlagd till Frisens park på Djurgården, se Konstindustriutställningen 1909
 Stockholmsutställningen 1930 - Konstindustri, konsthantverk och hemslöjd vid Djurgårdsbrunnsviken.

Utställningar i Sverige